Les Japonais ont une grande admiration pour la nature de leur pays, et il n'est pas étonnant qu'ils aient souvent représenté les animaux qui les entourent sur leurs timbres.

Cet article tente de recenser et surtout d'identifier et de classer les espèces d'amphibiens et de reptiles de la faune japonaise qui apparaissent sur les timbres du Japon et, éventuellement, sur ceux de quelques autres pays qui ont représenté des scènes japonaises.

Chaque espèce est suivie de la liste des timbres qui la figurent, avec dans l'ordre l'année d'émission, la valeur faciale et, entre parenthèses le numéro dans les catalogues (M = Michel, Sc = Scott, SG = Stanley et Gibbon, YT = Yvert et Tellier)

Amphibiens 
Rhacophoridae
Rhacophorus arboreus - Japonais mori aogaeru
20/7/1976, 50 y.
Ranidae
Rana (Babina) subaspera - Japonais otton-gaeru
Madagascar, 1975, 50 f. (YT 569)

Reptiles 
Reptile fossile
1977, 50 y.

Tortues 
Cheloniidae
Eretmochelys imbricata
Ryukyu, 20/1/1966, 3 c. (YT 133)
Bataguridae
Cuora flavomarginata evelynae - Jap. yaeyama semaru hako game
Ryukyu, 20/10/1965, 3 c. (YT 131)
Madagascar, 1975, 75 f. (YT 570)
Geoemyda japonica - Japonais ryukyu yama game
Ryukyu, 1966, 3 c. (YT 137)
1976, 50 y.

Lézards et serpents

Dinosaures
Dromaeosauridae
Droméosaure
22/2/1999, 80 y. (timbre de la préfecture de Fukui) 
Iguanodontidae
Fukuisaurus tetoriensis
22/2/1999, 80 y. (timbre de la préfecture de Fukui)

Voir aussi 
 Faune du Japon sur timbres
 Poissons du Japon sur timbres

Amphibiens